‘Aiea ist der Name folgender geographischer Objekte:

 ʻAiea (Hawaii), Ort auf Oʻahu, Hawaii
 ʻAiea Bay, Bucht auf Oʻahu, Hawaii
 ʻAiea Stream, Fluss auf Oʻahu, Hawaii